Petr III. Portugalský (plným jménem portugalsky Pedro Clemente Francisco José António de Bragança), 5. července 1717, Lisabon - 25. května 1786), Sintra, byl portugalský infant a portugalský král v letech 1777 až 1786.

Rodinný původ 
Infant don Pedro se narodil v Lisabonu jako syn krále Jana V. a jeho manželky doni Marie Anny Habsburské (1683-1754). Třebaže byl až třetím synem, byl favorizovaným dítětem svých rodičů. Z otcovy strany byl vnukem krále Petra II. a jeho manželky Marie Sofie von Pfalz-Neuburg, z matčiny strany byl vnukem římského císaře Leopolda I. a Eleonory Magdaleny von Pfalz-Neuburg, tzn. jeho babičky byly sestry. Byl bratrem krále Josefa I. Portugalského a švagr španělského krále Ferdinanda VI., manžela jeho sestry Marie Barbary.

Manželství a děti 
Z dynastických důvodů se Petr 6. června 1760 oženil se svou neteří Marií I. Portugalskou. Následníkem jeho otce Jana V. se totiž stal Petrův starší bratr Josef I., který měl čtyři dcery, ale žádného mužského potomka; stál tak před volbou, zda má trůn zdědit jeho nejstarší dcera Marie, nebo jeho mladší bratr Petr. Jejich sňatek, pro který z důvodu blízké příbuznosti bylo nutno získat papežský dispens, vyloučil všechny pochybnosti o následnictví. Z jejich šesti potomků tři zemřeli v dětském věku. První syn Josef František zemřel rok po svatbě bez potomků, druhý záhy po narození a teprve třetí syn Jan se stal nástupcem své matky na portugalském trůně jako Jan VI. Portugalský.
 Josef (20. srpna 1761 – 11. září 1788), korunní princ, vévoda z Braganzy a Brazilský princ, ⚭ 1777 Marie Františka Benedikta Portugalská (25. července 1746 – 18. srpna 1829)
 Jan (*/† 20. října 1762)
 Jan (16. září 1763 – 10. října 1763)
 Jan (13. května 1767 – 10. března 1826), v letech 1816–1822 král Portugalska, Brazílie a Algarve a poté od roku 1822 do své smrti králem Portugalska a Algarve, ⚭ 1785 Šarlota Španělská (25. dubna 1775 – 7. ledna 1850)
 Mariana Viktorie (15. prosince 1768 – 2. listopadu 1788), ⚭ 1785 Gabriel Antonín Španělský (12. května 1752 – 23. listopadu 1788)
 Marie Klementina (9. června 1774 – 27. června 1776)
 Marie Alžběta (12. prosince 1776 – 14. ledna 1777)

Nástup na trůn a poslední léta 
Petrova manželka Marie nastoupila na trůn v roce 1777 po smrti svého otce Josefa I. Vzápětí se nechal Petr také korunovat králem jako Petr III, třebaže se vládních záležitostí neúčastnil. Za vlády manželské dvojice řada antiklerikálních reforem, které za vlády jejich předchůdce Josefa I. realizoval jeho první ministr Sebastião José de Carvalho e Melo (známější spíše pod jménem markýz de Pombal), byla vzata zpět.

Petr III. zemřel v Královském paláci Ajuda v roce 1786, řadu let před napoleonskou invazí do Portugalska a exilem královské rodiny do Brazílie.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1717
Úmrtí v roce 1786
Portugalští králové
Braganzové
Muži
Zemřelí na cévní mozkovou příhodu
Králové manželé
Katoličtí panovníci
Pohřbení v klášteře sv. Vincenta z Fory
Portugalští infanti
Narození v Lisabonu
Narození 5. července
Úmrtí 25. května